Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

8001–8100. • 8101–8200. • 8201–8300. • 8301–8400. • 8401–8500.

Források
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája